Keuschnigg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Keuschnigg (* 1959), österreichischer Ökonom
 Georg Keuschnigg (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP) 

Siehe auch:
 Keuschnig